El Torneo Internacional de Bádminton de Estonia 2020 es la 16ª edición del Torneo Internacional de Bádminton de Estonia. Pertenece a la Serie Internacional de Bádminton Mundial de la BWF y también es una de las paradas del Torneo Europeo de Bádminton 2020. El torneo se celebra entre el 9 y el 12 de enero de 2020.

Torneo individual masculino 
 En el cuadro principal participan 32 jugadores.

Rondas finales

Cuadro Principal

Sección 1

Sección 2

Sección 3

Sección 4

Referencias

Enlaces externos 

Competiciones de bádminton
Badminton